Josef Sigrist ist der Name folgender Personen:

* Josef Sigrist (Theologe) (1789–1875), Schweizer Theologe
 Josef Johann Sigrist (1866–1788), Schweizer Lehrer und Pfarrer